Борромео — італійське прізвище. Може означати також:
 Борромео — впливова італійська родина з Мілану.
 острови Борромео — острови в озері Маджоре, що належали родині Борромео.

Див. також 
 Кільця Борромео
Італійські прізвища